Obeid Al-Dosari (2 de outubro de 1985) é um ex-futebolista profissional saudita, atacante, atualmente aposentado, disputou duas Copas do Mundo.

Carreira 
Obeid Al-Dosari fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 1998 e 2002.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Al Wehda
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas olímpicos da Arábia Saudita
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000